Michigan kan syfta på:

 Michigan – en delstat i USA 1837–
 Michiganterritoriet – ett amerikanskt federalt territorium 1805–1836
 Michigansjön – en av Stora sjöarna, en sötvattenshav
 University of Michigan – ett delstatligt universitet i Ann Arbor, Michigan
 Michigan Wolverines – idrottsprogrammet vid University of Michigan
 Michigan Stadium –  en utomhusarena
 Michigan (kortspel) – ett kortspel
 Michigan (musikalbum) – också känt som Greetings from Michigan: The Great Lake State, ett musikalbum av Sufjan Stevens
 Michigan: Report from Hell – ett TV-spel för PlayStation 2
 Michigan 500 – en tidigare amerikansk racingtävling i CART

Se även
 Michigan City, Indiana